Палос Азулес има више значења:

 Палос Азулес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палос Азулес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику